est le onzième album du groupe de thrash metal allemand Destruction, sorti le  sous les labels Nuclear Blast et PIAS.

Liste des titres

Membres du groupe 
 Schmier : chant, basse
 Mike Sifringer : guitare
 Vaaver : batterie

Album de Destruction
Album musical sorti en 2011
Album publié par Nuclear Blast